Рейс 111 может иметь следующие значения:
 Рейс 111 Aerovías de México
 Рейс 111 Allied Air
 Рейс 111 Swissair